Tilga bezeichnet
 Tilga (Elva), Ort in der Landgemeinde Elva, Estland
 Tilga (Hiiumaa), Ort in der Landgemeinde Hiiumaa, Estland

Tilga ist der Familienname der folgenden Person:
 Karel Tilga (* 1998), estnischer Leichtathlet